Kalista (mjesec), Jupiterov satelit
 Kalista (mitologija), u grčkoj mitologiji, bila je kći kralja Arkadije Likona ili je pak bila nimfa.
 204 Kallisto, asteroid

als:Kallisto
bs:Kalisto (čvor)
de:Kallisto
el:Καλλιστώ
en:Callisto
es:Calisto
fi:Kallisto
fr:Callisto
he:קליסטו
hu:Kallisztó (egyértelműsítő lap)
it:Callisto (disambigua)
ja:カリスト (曖昧さ回避)
ko:칼리스토
nds:Kallisto
nl:Callisto
no:Kallisto
pl:Kallisto
pt:Calisto
ru:Каллисто (значения)
sk:Kallisto